Владимир Васильевич Гусев:
 Гусев, Владимир Васильевич (1923—1943) — Герой Советского Союза.
 Гусев, Владимир Васильевич (род. 1938) — народный депутат СССР от Горно-Алтайской АО.
 Гусев, Владимир Васильевич (1931—2007) — советский историк, ректор Воронежского государственного университета.
 Гусев, Владимир Васильевич (род. 1945) — руководитель Государственной налоговой службы РФ. Примечания